Ikerasak bezeichnet:
 Ikerasak, Ort im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Ikerasak (Kangaatsiaq), Ort im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikerasak (Maniitsoq), Ort im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasak (Sisimiut), Ort im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikerasak (Upernavik), Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasak (Fjord), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasak (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ikerasak (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Ikerasak (Sund, Kitsissuarsuit), Sund im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikerasak (Sund, Saqqarleq), Sund im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikerasak (Sund, Alluttoq) (Ataa Sund), Sund im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ikerasak (Sund, Quilik), Sund im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ikerasak (Sund, Kangaatsiaq), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikerasak (Sund, Akulleq) (auch Ikerasak Killeq), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasak (Sund, Inngiata Nunaa), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasak (Sund, Nuugaatsiaap Nunaa), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasak (Sund, Poorusiata Qeqertarsua), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasak (Sund, Qeqertasussuk), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasak (Sund, Sermersuut), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasak (Sund, Nanortalik), Sund im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ikerasak (Sund, Ikerasaap Nunaa), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikerasak (Sund, Illuerunnerit), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikerasak (Sund, Mattaap Nunaa), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikerasak (Sund, Oqaatsorsuit), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ikerasak (Sund, Simiuttat), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ikerasak (Sund, Toornaarsuk), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ikerasak (Sund, Qaanaaq), Sund im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Ikerasak (Sund, Akinnguarput), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ikerasak (Sund, Illutalik), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ikerasak (Sund, Qassersuit Nunaat) (Sydlige Mågeløb), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ikerasak (Sund, Upernivik), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ikerasak (Sund, Uummannaarsutsiaq), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ikerasak (Sund, Qasigiannguit), Sund im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Ikerasak (Sund, Qeqertarsuaq), Sund im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Ikerasak (Sund, Isuamiut), Sund im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikerasak (Sund, Maniitsorsuaq), Sund im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikerasak (Sund, Paarnaatit), Sund im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikerasak (Sund, Annertusoq), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasak (Sund, Inussulik), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasak (Sund, Puugutaa), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasak (Sund, Uigorlersuaq), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland